Un kinetic novel est un type de visual novel où le joueur n'intervient pas dans des choix mais déroule simplement l'histoire. (Voir Visual novel § Kinetic novel)
KineticNovel (キネティックノベル) est une marque du studio Key qui a popularisé le terme.

Terminologie du jeu vidéo